Joséphine est un nom propre.

Prénom 
Joséphine est un prénom féminin, forme féminine de Joseph, et le diminutif de Josèphe.

Il a pour variantes Joséfina, Joséfine, Joséphina et pour forme masculine Joséphin.

Variantes linguistiques 
 allemand : Josephine (sans accent sur le "e")
 anglais : Josephine (sans accent sur le "e")
 danois : Josefine
 finnois: Josefiina
 hongrois : Jozefina
 italien : Giuseppina
 néerlandais : Josephine (sans accent sur le "e")
 polonais : Józefina
 slovaque : Jozefína
 slovène : Josefina

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
Par ordre alphabétique :
 Joséphine Bakhita (°1869 - †1947), soudanaise ; fêtée le 8 février. 
 Josephine Buther († 1906), bienheureuse, veuve et mère de famille anglicane ; fêtée le 30 décembre. 
 Joséphine Vannini († 1911), bienheureuse, fondatrice avec le bienheureux Louis Tezza, de l'Institut des Filles de Saint-Camille ; fêté le 23 février.

Princesses et souveraines 
 Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français (°1763 - †1814)
 Joséphine de Leuchtenberg, reine consort de Norvège et de Suède (°1807 - †1876)
 Joséphine de Bade (1811-1900), princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
 Joséphine de Belgique princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
 Joséphine-Charlotte de Belgique, princesse de Belgique et grande duchesse de Luxembourg (°1927 - †2005)
 Josephine de Danemark, princesse de Danemark et comtesse de Monpezat (° 2011).

Autres

Nom de famille 
Joséphine peut être aussi un nom de famille.

Toponymie 

 Comté de Josephine, comté de l'Oregon aux États-Unis ;
 Josephine, une ville des comtés de Collin et de Hunt au Texas, aux États-Unis ;
 Baignoire de Joséphine, site de Martinique nommé d'après Joséphine de Beauharnais ;
 Habitation La Joséphine, demeure agricole de la Guadeloupe où vécut Saint-John Perse ; classée MH.

Culture 

 Joséphine, album de Pierre Perret, sorti en 1960 ;
 Joséphine, série de bande dessinée par Pénélope Bagieu ;
 Joséphine, film d’Agnès Obadia (2013), adapté de la bande dessinée ;
 Joséphine s'arrondit, film de Marilou Berry (2016), suite du précédent.
 Joséphine, chanson du répertoire d'Elsa ;
 Josephine, une chanson de Chris Rea, sur l'album Shamrock Diaries (1985) ;
 Osez Joséphine, album d'Alain Bashung ;
 Joséphine, ange gardien, série télévisée avec Mimie Mathy
 My Girl Josephine, une chanson de Fats Domino (1960) ;

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom hébraïque